Łęgi peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Łęgi, village du powiat de Police, dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Łęgi, village du powiat de Świdwin, dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Łęgi, village de la voïvodie de Lublin
 Łęgi, village de la voïvodie d'Opole
 Łęgi, village de la voïvodie de Mazovie